Insert může znamenat:

 Klávesa Insert – klávesa na počítačové klávesnici
 Insert (SQL) – příkaz jazyka SQL pro vkládání dat do databázových tabulek

Další významy 
 Ve filmu, v televizi, ve střihu insert znamená vložení (audio)vizuálního záznamu k již existujícímu záznamu v jiné stopě.